Padaluyu (Cikadu), een plaats in Indonesië
Padaluyu (Tanggeung), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing